Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Leviathan в честь мифического левиафана:
 HMS Leviathan — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1750 как HMS Northumberland; превращен в грузовой транспорт и переименован в 1777; затонул в Атлантике в 1780.
 HMS Leviathan — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1790; сражался при Трафальгаре, превращен в плавучую тюрьму в 1816; продан в 1848.
 HMS Leviathan — броненосный крейсер типа Drake; спущен на воду в 1901; продан на слом в 1920.
 HMS Leviathan — авианосец типа Majestic; спущен на воду в 1943; не достроен; отправлен на слом в 1968.